

Toponymie 
 Laviéville est une commune de la Somme dans le canton d'Albert.
 Laviéville est une ancienne commune constituant de Lavieville-et-Naglaincourt dans le  département des Vosges aujourd'hui sur la commune de Dompaire.
 L'église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville est une église romane, monument historique du , sur la commune de Dompaire fait aussi référence à cet ancien toponyme.

Patronymes 
 Laetitia Laviéville (née en 1975) est une artiste française en ferronnerie d'art.

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de patronyme